Creeper:

 Creeper — демонстрационная самоперемещающаяся программа, написанная сотрудником компании BBN — Бобом Томасом, для операционной системы Tenex, отвечающей за удалённое исполнение программ в компьютерной сети.

Другие значения 
 Creeper World — игра с элементами Tower Defense и стратегии в реальном времени, разработанная студией Knuckle Cracker и выпущенная 27 июля 2009 года.

См. также 
 Крипер () — зелёное четырёхногое существо, один из враждебных мобов компьютерной игры Minecraft.
 Крипер (персонаж) () — персонаж серии фильмов ужасов «Джиперс Криперс», главный антагонист.